Фёдор Андриа́нович Полета́ев (Полета́в) (9 [22] июня 1909 — 2 февраля 1945) — советский солдат, участник итальянского движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, Герой Советского Союза, национальный герой Италии.

Биография 
Родился в селе Катино в крестьянской семье. Русский. Образование начальное.

В 1923 году уехал на заработки в Подмосковье, в посёлок Электропередача Павлово-Посадского района. Работал грузчиком на торфоразработках. Там же в 1929 году женился на Марии Никаноровне Калининой.

В 1931 году с женой вернулся к себе на родину, в село Катино, где в мае у них родилась дочь Александра.

В том же году, осенью, он был призван в Красную Армию, служил в артиллерийском полку Московской Пролетарской стрелковой дивизии. В армии освоил профессию кузнеца.

После демобилизации в 1933 году Фёдор Полетаев вернулся в село, забрал жену с детьми (сын Миша родился в 1932 году) и уехал на Кубань в станицу Старомышастовскую, где работал кузнецом. Однако в январе 1935 года из-за болезни детей семья была вынуждена вернуться на родину, в село Катино. В том же году в семье Полетаевых случилось горе: дети заболели полиомиелитом. Сын Миша умер, а дочь Шура сумела перебороть болезнь, но навсегда осталась глухонемой. После этого они переехали в село Петрушино (ныне в составе Горловского сельского поселения Скопинского района Рязанской области), где осенью 1936 года у них родилась дочь Валя, а потом — два сына: в 1938 году — Николай, а в 1940 году — Михаил.

В августе 1941 года Фёдор Полетаев был мобилизован. Воевал в 28-м гвардейском артиллерийском полку, 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Участник битвы за Москву. Весной-летом 1942 года воевал на Дону.

В июне части дивизии оказались в окружении. В июле 1942 года в районе села Раздольное гвардии рядовой (по некоторым данным — сержант) Полетаев был тяжело ранен и ошибочно признан погибшим (согласно справке Архива МО СССР, он был похоронен в братской могиле в этом селе). С другой стороны, некоторое время Полетаев числился перебежчиком к немцам, его искал особый отдел дивизии, командира батареи допрашивал СМЕРШ. И только после войны стало известно, что Полетаев попал в плен.

Он был вынесен с поля боя своими боевыми товарищами, но из-за тяжёлого ранения в ногу его пришлось оставить в одном из хуторов, где он три месяца лечился, а поправившись, решил идти к своим — или перейти линию фронта, или искать связь с партизанами. Он попал в плен, но той же ночью бежал. Пытался снова выйти к своим, но был пойман полицаями.

Прошёл лагеря военнопленных в Вязьме, Бердичеве, в Мелеце. Попав в лагерь возле города Славонски-Брод, в марте 1944 года он с группой военнопленных бежал, но вскоре был снова пойман и отправлен в рабочую команду на территории Италии, близ Генуи.

Летом 1944 года с помощью итальянских коммунистов бежал и вступил в партизанский батальон под командованием Нино Франки бригады «Орест» дивизии «Пинан Чикеро». Среди партизан он получил прозвище «Поэтан».

Участвовал во многих боевых операциях итальянских партизан, совершавших нападения на гитлеровцев в районе автострады Генуя—Серравалле-Скривия.

В начале 1945 года немцы предприняли широкомасштабную карательную операцию против партизан в Лигурии. В операции принимали участие части Туркестанского легиона. В долине Молний Валле-Скривия возле городка Канталупо партизаны батальона вступили в бой с немецкими карателями и заставили их перейти к обороне. Но необходимо было заставить их сдаться до прихода подкреплений. Тогда Фёдор Полетаев поднялся в атаку и, ведя огонь из автомата, приказал немцам сдаваться. Следом подоспели партизаны. Немцы начали бросать оружие, но в последний момент один из них выстрелил в Полетаева. Пуля пробила горло.

Был похоронен со всеми почестями на кладбище в местечке Рокетта. После окончания войны его прах был перезахоронен в Генуе на кладбище Стальено.

Награды и звания 
Советские государственные награды и звания:
 Герой Советского Союза;
 орден Ленина.

Итальянские награды:
 Золотая медаль «За воинскую доблесть»;
 медаль «Гарибальди».

Память 

 Похоронен в Генуе на кладбище «Стальено». На могиле мраморная плита; в обрамлении лаврового венка из бронзы фотография Героя и надпись золотом: «FEDOR ANDRIANOVIC POLETAEV <FIODOR> MEDAGLIA D’ORO CANTALUPO LIGURE 2.2 1945/ Фёдор Андрианович Полетаев. (Фёдор). Золотая медаль. Канталупо-Лигуре 2/2 1945».
 Памятник в Рязани на улице, носящей имя Полетаева (открыт 24 декабря 1970 году).
 Памятник в Москве на пересечении улицы Фёдора Полетаева и Есенинского бульвара.
 Памятники в Италии в городах Генуе и Канталупо-Лигуре.
 Памятник в городе Красногорске (Кизилтог), Республика Узбекистан. Разрушен властями в 2014 году. Восстановлен в 2020 году в честь 75-летия победы.
 Барельеф в мемориале «Павловопосадцы — Герои Великой Отечественной войны» в Парке Победы, Павловский Посад.
 Улицы Полетаева в Липецке, Москве, Миассе, Скопине, Чернигове Мариуполе, Караганде, Черновцы, Темиртау, Туапсе и Рязани.
 Улица Фёдор (via Fiodor) в городе Генуе, названная в честь Фёдора Полетаева.
 Нефтеналивное судно в Италии носит имя Полетаева.
 В советские времена имя Полетаева носила пионерская дружина школы № 336 города Москвы.
 В 1963 году режиссёр-кинодокументалист Виктор Петрович Лисакович снял документальный фильм «Его звали Фёдор». Фильм получил приз «Серебряный голубь», МКФ неигрового и анимационного кино в Лейпциге, в 1963 году.
 На последних минутах фильма «В бой идут одни „старики“» в документальных кадрах показана могила Фёдора Полетаева в Генуе.

Примечания

Литература 
 В. П. Башков, А. В. Жданов. Солдат Фёдор Полетаев. — : Московский рабочий, 1974, 1978.

Ссылки 
 Страница, посвященная Ф. А. Полетаеву. Официальный сайт президента Итальянской Республики .

Участники итальянского движения Сопротивления
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Бежавшие из плена
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Генуе